Oeben ist der Familienname von:
 Jean-François Oeben (1721–1763), deutscher Ebenist, der in Frankreich wirkte
 Simon Oeben (1724–1786), deutscher Ebenist, der in Frankreich wirkte